Воложба — топоним и гидроним в России:

 Воложба — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Воложба — река в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области. Правый приток Сяси.